Comitatul Chester. conform originalului din limba engleză, Chester County, este numele a trei comitate din Statele Unite ale Americii, după cum urmeză

 Comitatul Chester, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Chester, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Chester, statul  -- (Categorie și format)

Foste nume 
Numele originar al entității administrative Cheshire, din nord-vestul Angliei a fost County of Chester.

Vezi și 
 Chester (dezambiguizare)
 Chess (dezambiguizare)